2 miejscowości w Polsce: 
 Wasylów – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Telatyn 
 Wasylów – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ulhówek

na Ukrainie:
 dawna  w powiecie wasylkowskim

Zobacz też: Wasylów Wielki

Linki zewnętrzne